Morandini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Morandini (1816–1888), italienischer Ingenieur, Unabhängigkeitskämpfer, Politiker
 Giovanni Battista Morandini (* 1937), ehemaliger Diplomat des Heiligen Stuhls
 Marcello Morandini (* 1940), italienischer Designer und Architekt
 Morando Morandini († 2015), italienischer Filmkritiker, Autor und Journalist